

Toponyme 
Aux États-Unis, 
 Atkins, Arkansas
 Atkins, Iowa
 Atkins, Virginie

Patronyme 

 Ace Atkins (né en 1970), journaliste et auteur de romans policiers américain
 Al Atkins, chanteur britannique
 M. Alison Atkins, illustrateur britannique
 Anna Atkins, photographe britannique
 Ariel Atkins, joueuse de basket-ball américaine
 Barry K. Atkins, amiral américain ;
 Benjamin Atkins (1968-1997), tueur en série américain  ;
 Boyd Atkins (?), saxophoniste et violoniste américain ;
 B. T. S. Atkins, lexicographe britannique
 Charlotte Atkins, membre de parlement britannique
 Chet Atkins (1924-2001), musicien américain
 Cholly Atkins, chorégraphe américain
 Christopher Atkins, acteur américain
 Chucky Atkins, joueur de basket américain
 C. Clyde Atkins, juge américain
 Colin Atkins, homme politique canadien
 Coral Atkins, actrice britannique
 Crystal Dillan Atkins, actrice américaine
 David Atkins, metteur en scène australien
 Doug Atkins, joueur de football américain ; 
 Ed Atkins (1982-), artiste britannique ; 
 Eileen Atkins, actrice britannique
 Ernest Atkins, joueur de football australien
 Essence Atkins, actrice américaine
 Florine Atkins-Garber, joueuse de bridge canadienne
 Garrett Atkins, joueur de baseball américain
 George Atkins, coureur cycliste britannique
 Henry Atkins, joueur d'échecs britannique
 Humphrey Atkins, homme politique britannique
 Ian Atkins, footballeur britannique
 Ivor Atkins, chef de chœur gallois
 Jeffrey Atkins, rappeur américain
 Joanna Atkins (1989-), athlète américaine
 John Atkins, auteur de S.F.
 Juan Atkins, musicien américain
 Kelley Atkins, joueur de curling canadien
 Lee Atkins, entraîneur de football américain
 Mark Atkins,  directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et monteur australien
 Martin Atkins, musicien britannique
 Mitch Atkins (1985-), joueur de baseball américain
 Nicole Atkins (1978), chanteuse, auteur-compositeur-interprète américaine
 Norman Atkins (1934-), homme politique canadien
 Peter William Atkins, écrivain et professeur de chimie
 Peter Atkins, musicien et scénariste
 Robert Atkins, médecin, créateur du régime de Atkins
 Robert Atkins, homme politique britannique
 Rodney Atkins, chanteur de country
 Sharif Atkins, acteur américain
 Susan Atkins (1948-2009), criminelle américaine
 Tobi Atkins, acteur australien
 Tom Atkins, homme politique américain
 Tom Atkins (acteur), acteur américain
 Toni Atkins, femme politique américaine

Autres 
 Atkins, entreprise britannique

Voir aussi 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis